Winfield steht für:

 Winfield (Name), Familienname und männlicher Vorname
 Winfield Barnes Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Winfield Hall, ehemaliges Herrenhaus in Glen Cove, Long Island
 Winfield House, Herrenhaus in London, Wohnsitz des US-Botschafters

Winfield ist der Name folgender Orte

in Kanada:
 Winfield (British Columbia)

in den Vereinigten Staaten:
 Winfield (Alabama)
 Winfield (Arkansas)
 Winfield (Colorado)
 Winfield (Florida)
 Winfield (Georgia)
 Winfield (Illinois)
 Winfield (Indiana)
 Winfield (Iowa)
 Winfield (Kansas)
 Winfield (Maryland)
 Winfield (Missouri)
 Winfield (New Jersey)
 Winfield (Ohio)
 Winfield (Pennsylvania)
 Winfield (Tennessee)
 Winfield (Texas)
 Winfield (West Virginia)
 Winfield (Town), Town(ship) im Sauk County, Wisconsin

Siehe auch:
 Winfield Township
 Winnfeld